Колбі Лопес (, рід. ) — американський професійний реслер, який виступає в WWE під ім'ям  Сет Роллінс (). Він був першим в історії чемпіоном NXT, чемпіоном Флориди у важкій вазі FCW, чемпіоном FCW 15 і командним чемпіоном Флориди FCW разом з Річі Стімбот, а також першим чемпіоном Великого Шолома FCW. Під час виступу в Ring of Honor він один раз ставав чемпіоном світу ROH.

Кар'єра в професійному реслінгу

Ранні роки (2005—2006) 
Блек дебютував у професійному реслінгу в 2005 році. Він став виступати в Scott County Wrestling (SCW) під ім'ям Gixx. Він також виступав у федерації реслінгу IWA Mid-South, а пізніше взяв участь у запрошенні турнірі Теда Петті, де дійшов до чверть-фіналу. Під час виступів в цих промоушену він завоював титул чемпіона у важкій вазі SCW і чемпіона у напівважкій вазі IWA Mid-South.

У жовтні 2006 року він виступав у Total Nonstop Action Wrestling в команді з Джефом Люксон

World Wrestling Entertainment

Щит (2012-теперішнє. час) 
                                                                                                                            
Роллинс дебютував в основному ростері WWE 18 листопада 2012 на pay-per-view шоу Survivor Series. Він разом з Діном Емброус і Романом Рейнсом вміщалися в матч «потрійна загроза» за титул чемпіона WWE, напавши на Райбек а, що призвело до того, СМ Панк зміг утримати Джона Сіну і зберегти титул.

Реслери назвали своє угруповання Щит і оголосили, що боротимуться проти «несправедливості» і заперечували, що допомагають СМ Панку, проте періодично нападали на його суперників, таких як Райбек, Міз, Кейн і Денієль Брайан. Це призвело до того, що на шоу Tables, Ladders, and Chairs був призначений поєдинок, в якому Щит зустрівся з Райбек і командою Hell No (Кейн і Брайан). У цьому дебютному для Щита поєдинку вони зуміли здобути перемогу.

В реслінгу 
 Як Сет Роллінс
 Завершальний прийом
 Avada
 Blackout (Florida Championship Wrestling / NXT Wrestling)
 Skywalker (Standing shiranui)
 Springboard high knee
 Коронні прийоми
 Corner forearm smash

 Музикальні теми
 «Battle On» от War of Ages
 «Special Op» від Джима Джонстона (WWE; 16 грудня 2012 — досі;

 Титули і нагороди 

 Absolute Intense Wrestling
 Чемпіон AIW (1 раз)
 All American Wrestling
 Чемпіон AAW у важкій вазі (2 рази)
 Командний чемпіон AAW (2 рази) – з Мареком Брейвзом (1) і Джиммі Джейкобсом (1)
 Florida Championship Wrestling
 Чемпіон Флориди у важкій вазі FCW (1 раз)
 Чемпіон FCW 15 (1 раз)
 Командний чемпіон Флориди FCW (1 раз) – з Ричі Стімботом
 Jack Brisco Classic (2011)
 Перший «Гранд Слем» чемпіон FCW
 Full Impact Pro
 Чемпіон світу у важкій вазі FIP (1 раз)
 NWA Midwest
 Командний чемпіон Середнього Заходу NWA (1 раз) – з Мареком Брейвом
 Pro Wrestling Guerrilla
 Командний чемпіон світу PWG (1 раз) – з Джиммі Джейкобсом
 Pro Wrestling Illustrated «Протистояння року» (2014) 
 «Найбільш ненависний реслер року» (2015)
 «Команда року» (2013) 
 «Реслер року» (2015)
 PWI ставить його під номером 1 у списку 500 найкращих реслерів 2015 року
 Ring of Honor
 Чемпіон світу ROH (1 раз)
 Командний чемпіон світу ROH (2 рази) – з Джиммі Джейкобсом
 Переможець турніру на матч за титул чемпіона світу ROH (2008)
 Переможець турніру за титул командного чемпіона світу ROH (2008) – з Джиммі Джейкобсом
 Переможець турніру «Природний відбір» (2009)
 Wrestling Observer Newsletter''
 «Команда року» (2013) 
 WWE
 Командний чемпіон WWE (1 раз) – з Романом Рейнсом
 Інтерконтинентальний чемпіон WWE (2 рази)
 Чемпіон Сполучених Штатів WWE (1 раз)
 Чемпіон WWE (2 рази)
 «Money in the Bank» (2014)
 «Slammy Award» (9 разів)
 «Антигравітаційний момент року» (2014) 
 «Прорив року» (2013) 
 «Подвійна гра» (2014) 
 «Угруповання року» (2013, 2014) 
 «Вигук року» (2014) 
 «Матч року» (2014) 
 «Зірка року» (2015)
 «Хештег року» (2013) – #BelieveInTheShield 
 WWE NXT
 Чемпіон NXT (1 раз)

Примітки

Посилання 

 
 Офіційний сайт
 Профіль на сайті WWE.com
 Florida Championship Wrestling profile
 Ring of Honor profile
 Online World of Wrestling profile
 
 

Уродженці Айови
Реслери
Псевдоніми артистів
Атеїсти США
Американці вірменського походження
Американці ірландського походження
Німці США
Реслери, відомі під псевдонімами